Lowick ist der Name mehrerer Orte:

 Lowick (Bocholt), Stadtteil von Bocholt im Kreis Borken, Deutschland
 Lowick (Cumbria), Ort in der Grafschaft Cumbria, Vereinigtes Königreich
 Lowick (Northamptonshire), Ort in der Grafschaft Northamptonshire, Vereinigtes Königreich
 Lowick (Northumberland), Ort in der Grafschaft Northumberland, Vereinigtes Königreich